Le Classique de Wuxi de snooker 2013 est un tournoi de snooker comptant pour le classement de la saison 2013-14. Il s'est déroulé du 17 au 23 juin au Wuxi City Sports Park Stadium de la ville chinoise de Wuxi.

Neil Robertson s'impose en finale face à John Higgins par 10 manches à 7.

Dotation et points

Matchs d'invitation 
Les matchs de wild cards ont eu lieu le 17 juin 2012 à Wuxi

Tableau final

Première partie

Deuxième partie

Finale

Qualifications 
La plupart des matchs de qualification se sont déroulés du 27 au 29 mai 2013 au Capital Venue de Gloucester. Tous les matchs se sont joués au meilleur des neuf manches.

A = joueurs amateurs qualifiés par la Q-School-Order-of Merrit

Centuries

Tableau final

Qualifications

Notes et références 

2013
Snooker en 2013
Sport en Chine en 2013
Sport en juin 2013